Сент-Мари-де-ла-Мер:

 Сент-Мари-де-ла-Мер — город и коммуна во Франции.
 Сент-Мари-де-ла-Мер — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.